SCE steht als Abkürzung für:
 Saturated Calomel Electrode, siehe Kalomelelektrode
 Sister Chromatid Exchange, siehe Schwesterchromatidaustausch
 Societas Cooperativa Europaea, siehe Europäische Genossenschaft
 Sony Computer Entertainment
 Southern California Edison, US-amerikanisches Elektrizitätsversorgungsunternehmen
 SC Eltersdorf, ein Sportverein aus Erlangen
 Stargard-Cüstriner Eisenbahn-Gesellschaft, ehemalige Eisenbahngesellschaft in Pommern
 State Certified Engineer, siehe Staatlich geprüfter Techniker
 Supply-Chain-Engineering, eine Logistikmethode
 Flughafen University Park Airport in State College (Pennsylvania), USA, IATA-Flughafencode

Abkürzung